Saarburg oder Sarrebourg ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Rheinland-Pfalz, Deutschland:
 Saarburg, Stadt im Landkreis Trier-Saarburg
 Verbandsgemeinde Saarburg im Landkreis Trier-Saarburg
 Saarburg (Burg), Burgruine in Saarburg
 Landkreis Saarburg, ehemaliger Landkreis, bis 1938 Kreis Saarburg

in Lothringen, Frankreich:
 Saarburg, deutscher Name der Stadt Sarrebourg im Landkreis Saarburg-Salzburg
 Kreis Saarburg, Landkreis im Bezirk Lothringen, Reichsland Elsaß-Lothringen, Deutsches Reich
 Arrondissement Sarrebourg, ehemaliger Landkreis, aufgegangen im Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins (Landkreis Saarburg-Salzburg)

Sonstiges:
 Matthias von Saarburg (um 1615–1681), Mainzer Baumeister
 Saarburg (A 1415), Versorger der Lüneburg-Klasse der Deutschen Marine (1968–1994)